

Struttura del casato

Tavole
Tavole genealogiche delle linee maschili della famiglia Borromeo, dalle origini con la genealogia dei Vitaliani, dal quale discende il capostipite della famiglia Borromeo, Vitaliano I, fino al XXI secolo.

Tavola sintetica dei Vitaliani

Tavole della famiglia Borromeo

Ramo di San Miniato 
Fonte:

Ramo di Milano

Ramo di Padova I

Ramo di Firenze

Ramo di Padova II

Ramo di Padova III

Ramo Visconti Borromeo

Ramo Borromeo Arese

Ramo di San Maurilio

Ramo Borromeo D'Adda

Note

Bibliografia

Voci correlate
Dispense della prima serie delle Famiglie celebri italiane
Borromeo
Carlo Borromeo
Federico Borromeo
Carlo Borromeo Arese
Isole Borromee

Altri progetti

Collegamenti esterni

 
Borromeo
Borromeo
Borromeo